Le monde imaginaire des cinq cycles des Mondes d'Aldébaran écrit par Leo est assez riche en personnages majeurs, avec de nombreuses interactions qui en fait une série à tendance « humaniste » dans les bandes dessinées de science-fiction.

Le groupe de la Mantrisse 
L'histoire gravite autour d'une créature complexe, la Mantrisse, d'une durée de vie de dizaines de milliers d'années, qui essaie d'entrer en contact avec les humains, sur plusieurs planètes simultanément. Après les avoir choisis au préalable, elle leur fait absorber des gélules tous les dix ans pour augmenter leur espérance de vie, renforcer leurs organismes pour en faire des interlocuteurs à sa hauteur. Bien que ces personnes choisies acquièrent d'une certaine manière des caractéristiques de surhommes, elles souffrent de périodes de dépression graves et cycliques, sans doute parce que leur cerveau n'est pas programmé pour une vie aussi longue, et qu'ils se sentent utilisés comme des cobayes. Ce groupe de personnes constitue les principaux personnages de la série.

Les dates de naissance sont calculées d'après la liste du tome La Planète qui est censé se produire en 2190 ou 2191.

Premier groupe 
Le tout premier groupe est entré en contact avec la Mantrisse juste après l'atterrissage sur Aldébaran, en 2078. Sur les huit personnes ayant absorbé une gélule de la Mantrisse, la plupart sont mortes, dans des accidents, des suicides, des assassinats (perpétrés par l'armée) ou emprisonnées.
 Mc Neill. A fait d'importantes découvertes, avec son compère Lazzarini sur la Mantrisse. Il est décédé.
 Lazzarini. A fait d'importantes découvertes, avec son compère Mc Neill sur la Mantrisse. Il est décédé.
 Alexa Komarova, née en 2051 ou 2052 à Zagorsk, Russie. Biologiste spécialisée dans l'étude de la Mantrisse. Elle faisait partie du groupe originel de la Mantrisse. Elle sait beaucoup de choses et elle a beaucoup d'expérience. Dans le domaine des arts martiaux : elle est capable de mettre hors d'état de nuire deux ou trois hommes armés, y compris les mains liées. Elle est recherchée par la police dans le cycle Aldébaran. Elle se lie d'amitié avec Kim et la prend sous son aile. D'une nature généreuse et sereine, elle est néanmoins tourmentée. Elle fait d'ailleurs une tentative de suicide dans Les Survivants, avant de rejoindre Kim sur Bételgeuse pour lui porter secours dans L'Autre, n'hésitant pas à enfreindre la loi. Elle accompagne ensuite Kim sur Antarès, pour échapper à 15 ans d'emprisonnement dus à son voyage illégal sur Bételgeuse.
 Driss Shediac, né en 2048 ou 2049 à Casablanca, Maroc. Lorsqu'il surgit dans La Catastrophe, on sait peu de lui. On apprend ensuite que, comme Alexa, il faisait partie du premier groupe de la Mantrisse. Il est courageux, solide et décidé, mais plus introverti qu'Alexa et concentre toute son énergie pour en connaître plus sur la Mantrisse.

Deuxième groupe 
Le deuxième groupe, guidé par les seuls membres du premier groupe encore en vie, Alexa et Driss, prend les gélules en 2184 (tome 4), sur Aldébaran.

 Kim Keller, née vers 2166 à Arena Bianca sur Aldébaran. Héroïne principale et seule personnage au centre de tous les épisodes de la saga. Elle a 13 ans quand tout commence. Intelligente mais en pleine crise d'adolescence, elle est obnubilée par le retour hypothétique des terriens sur Aldébaran. Avec Marc, le pêcheur de son village, elle va vite grandir en vivant les premiers drames d'Aldébaran. Absorbant les gélules de la Mantrisse dans La Créature, elle va ensuite diriger la mission de secours sur Bételgeuse, et va participer, contre son gré, au voyage interstellaire vers Antarès.
 Marc Sorensen, né vers 2162 approx. à Arena Bianca sur Aldébaran. Héros principal de la série. Il a 17 ans quand tout commence. Un peu naïf, ne connaissant rien d'autre que son petit village, il a de grands projets: partir à Anatolie, la grande capitale de la colonie. Il en est obligé (mais avec plaisir) lors de la disparition de son village. Un peu égocentrique, il regarde souvent le monde par rapport à lui, il vivra de folles aventures aux côtés de Kim qui vont l'endurcir. Plus tard, il va peu à peu s'éloigner de Kim, notamment à cause de Maï Lan. 
 Eldermore Paderewsky, dit Monsieur Pad, né en 2125 sur Aldébaran. Personnage ambigu et sympathique de la série. Tour à tour maraudeur, opportuniste, trafiquant, il est toujours là où on ne l'attend pas, avec son éternel sourire obséquieux. Il est capable de se sortir des situations les plus difficiles grâce à son ingéniosité et son inventivité hors limite. Doté d'un certain culot, il connaît systématiquement quelqu'un qui connaît… Ce réseau de relations lui permet d'apprendre de nombreuses choses sur ce qui l'intéresse, entre autres la Mantrisse. Il est « l'homme qui a vu l'ours. » Il accompagne par intermittence Kim et Marc pour les aider ou pour les tromper. Il devient un ami fidèle de Kim sur Bételgeuse, où il reste car il préfère une planète encore sauvage où son sens du terrain peut servir, et va l'accompagner sur Antarès. 
 José Cabral, né en 2160 sur Aldébaran, musicien et ami de Kim. Il joue entre autres du Antônio Carlos Jobim. Il fait découvrir la musique à Kim et Marc, ainsi que la dimension dictatoriale du gouvernement d'Aldebaran qui interdit la musique, accusée de détourner les gens de leurs occupations nécessaires. Il est à un moment séduit par Kim.
 Ling Li, née en 2161 sur Aldébaran, amie et collègue de Gwendoline et petite copine passagère de Marc, puis de José Cabral.
 Gwendoline Lopes, née en 2158 sur Aldébaran. Journaliste à l'Anatolia News et fille de Valdomiro Lopes. Avant de prendre les gélules, elle enquête sur Driss et Alexa, avec l'intention de le divulguer dans son journal contrôlé par la dictature. Mais elle a de moins en moins de liberté d'expression au sein de la rédaction. Elle est dotée d'un fort caractère, engagée contre le gouvernement et pour la liberté de la presse et de l'expression, ce qui ne va pas sans causer quelques soucis à son père.
 Valdomiro Lopes, né en 2127 sur Aldébaran, père de Gwendoline Lopes. Politicien de gauche sous la dictature, opposé au gouvernement. Il devient démocratiquement gouverneur de la colonie d'Aldébaran après la chute de la dictature.
 Kurt Volker, né en 2146 sur Aldébaran. Membre avec Ndip d'une organisation clandestine sous la dictature. Il prend des responsabilités politiques ensuite. Ami de Monsieur Pad, il lui fournit à l'occasion un soutien logistique.

Autres personnages choisis par une mantrisse
 Maï Lan, née sur terre en 2173. Vraie sauvageonne, elle est la première à percevoir la vraie nature des iums. C'est la seule personne ayant reçu une gélule de la part d'une des mantrisses de Bételgeuse en 2191, ce qui - entre autres - la guérit de sa calvitie congénitale. Elle va accompagner Kim sur Antarès.
 Sven. Extra-terrestre d'une race physiquement très semblable aux humains: les Tsaltérians, vient de la planète d'origine des mantrisses (une planète ou son peuple et les mantrisses vivent en coopération). Il étudie l'interaction des mantrisses d'Aldebaran, puis de Betelgeuse, avec les humains, sans toutefois se révéler à ceux-ci car son peuple ne considère pas les humains assez évolués pour une telle rencontre. Il brise cependant cet interdit en rencontrant Kim dans L'Autre. Père de Lynn. Il réapparaît à la fin du cycle Antarès puis dans les cycles "survivants" et "retour sur Aldébaran".
 Manon et Alex, reçoivent une pilule de la part de la mantrisse de la planète sur laquelle ils ont échoué (voir plus bas).

Personnages secondaires du cycle Aldébaran
 Nellie Keller, née en 2163 approx. à Arena Bianca sur Aldébaran. La sœur de Kim. Très belle et courtisée par tous les garçons du village. Elle ne pense qu'aux garçons et à se marier et se dispute souvent avec sa sœur à ce sujet. Après que son choix de vie l'a éloignée de Marc et de sa sœur Kim, on la retrouve trois ans plus tard, mariée et mère de famille et assez « conventionnelle » dans ses idées avec le gouvernement totalitaire en place.
 Tom Sorensen, sans doute né au début des années 2160. Frère de Marc Sorensen et pêcheur. Il mourra avec les autres habitants du village dans l'attaque de la Mantrisse (La Catastrophe).
 Roseline Fields. Gardienne de phare, qui recueille Kim et Marc dans leur marche le long de la plage, vers Anatolie. 
 Ray Silla. Musicien de jazz.
 Lima Netto. Musicien de jazz.
 Ndip. Membre d'une organisation clandestine pendant la dictature sur Aldébaran, en contact avec Monsieur Pad.
 Prosper Aldous. Gouverneur dans le régime dictatorial d'Aldébaran. Il se fera tuer par la Mantrisse dans La Créature et sera remplacé par Valdomiro Lopes.
 Sertorius. Commandant des forces de police dans le régime dictatorial d'Aldébaran, plus tempéré que Loomis. Il sera démis de ses fonctions et remplacé par Loomis.
 Monseigneur Algernon Loomis. Sous-chef, puis chef des forces de police et prêtre dans le gouvernement totalitaire d'Aldébaran. C'est le méchant impitoyable de l'histoire. Il se fera tuer par la Mantrisse dans La Créature.
 Radovan Stutz. Inspecteur de deuxième classe dans le régime dictatorial d'Aldébaran. Il espionnera puis sera fait prisonnier du Groupe de la Mantrisse dans La Créature. La Mantrisse, qui supprimera tous les officiels du gouvernement, l'épargnera pour une raison non déterminée. Après ces évènements et le rétablissement des relations avec la terre, il perdra quelque peu la raison.
 Ioshio Kobayashi. Amiral et capitaine de l’Isaac Newton, le vaisseau interplanétaire qui rétablit le contact entre la Terre et Aldébaran-4 en 2184.

Personnages secondaires du cycle Bételgeuse
 Leilah Nakad
 Toshiro Matsuda, du  (?).
 Colonel Mike Donovan
 Tazio Menegaz
 George Dixon. Biologiste et fils du principal investisseur du projet Bételgeuse. Membre du groupe du cañon et meurtrier d'un des iums. Il a perdu toute sa famille dans le Konstantin Tsiolkowsky, ce qui peut expliquer son attitude maussade. Il traite Kim avec morgue et incarne le personnage antipathique de L'Expédition. Il est moins agressif après avoir tiré une balle dans le ventre de Kim accidentellement.
 Colonel Wong, de  (?).
 Lieutenant Steve Hudson. Originaire d'une ferme du Kansas, . Âge inconnu, entraînement de militaire. Il est pilote dans la mission de rescousse vers Bételgeuse. Très consciencieux et borné au départ, il deviendra plus hardi et rebelle au contact de Kim, Inge et Hector. Il meurt au combat dans Les Cavernes en cherchant Kim et Hector.
 Inge De Vries. Née à Coxyde, en  en 2161. Intelligente, très belle et fort peu farouche, elle fait partie des colons du Konstantin Tsiolkowsky en route vers Bételgeuse. Danseuse au physique de femme fatale, elle a des aptitudes en informatique, électronique, mathématique et est intéressée par les armes de poing. Elle est la seule survivante des colons mis en hibernation avec Hector et Maï Lan, sauvée par la mission de secours de Kim, qu'elle accompagnera dans sa mission. Elle retournera ensuite sur Terre.
 Hector Albornoz. Né à La Plata, en  en 2156. Metteur en images de musique classique romantique de la fin du , comme la sonate  de Sergueï Rachmaninov ou les 4 derniers lieder de Richard Strauss et musicien de jazz du . Comme Inge, il faisait partie du Konstantin Tsiolkowsky et est sauvé par Kim et l'équipage de la mission de secours. Il reste d'une humeur instinctive et artistique pendant toute la mission de Bételgeuse. Il voue un amour sans bornes pour Kim avant de « comprendre bien des choses » dans L'Autre. Après l'abandon de la colonisation de Bételgeuse, Kim lui demande de rester sur la planète, ce qu'il fait effectivement. Maï Lan tombe amoureuse de lui et ils finissent par vivre ensemble sur Bételgeuse pendant que Kim commence à élever Lynn dans l'Épisode 1.

Personnages secondaires du cycle Antarès

 Salif Niang, du . Membre du groupe d'éclaireurs kamikazes de la Forward Enterprises sur Antarès.
 Liang Mei, de  (?). Membre du groupe d'éclaireurs kamikazes de la Forward Enterprises sur Antarès. Elle est kidnappée puis restituée par une mystérieuse sphère.
 Liang Zao, de  (?). Membre du groupe d'éclaireurs kamikazes de la Forward Enterprises sur Antarès.
 June Oliseh, de . Ancienne copine de fac de Kim. Cette dernière loge avec elle lors de son séjour à Paris. Elle ne l'accompagne pas sur Antarès.
 Jean Ravel, de . Animateur télé.
 Elijah Thornton, des . PDG de la Forward Enterprises. Moins intéressé par la religion que son frère Jedediah, il s'intéresse surtout au profit que la colonisation d'Antarès pourrait lui rapporter. Une inondation meurtrière ruine ses ambitions. 
 John Nash, des . Membre de la Forward Enterprises.
 Jedediah Thornton, Conseiller et frère d'Elijah Thornton, membre zélé de la secte du Révérend Joseph Collins dont une bonne partie des membres du voyage vers Antarès font partie. Cette secte adopte un point de vue rétrograde sur les femmes. Il veut implanter à tout prix la colonie sur Antarès car il est persuadé d'être l'homme le plus vertueux pour rencontrer les extraterrestres, qu'il imagine semblables à lui sur le plan moral. Mais, lorsque la rencontre a enfin lieu, ceux-ci le rejettent, y voyant ce que l'humanité a de pire. Il se suicide. 
 Lynn, née sur Bételgeuse en 2197. Fille de Kim Keller et de Sven. Elle fait partie de l'expédition Antarès avec sa mère. Comme Liang Mei, elle est kidnappée puis restituée par la sphère.
 Ashley Scott des . Sous-commandante de la mission Antarès, assez hostile avec Kim dans un premier temps, mais elle ne fait pas partie de la secte du révérend Collins. Elle souffre de phobies, ce qui l'oblige à déléguer temporairement ses fonctions à Kim. 
 Amos Blum, des . Docteur.
 John Nash, des . Officier.
 Julius White, des . Membre de la secte du révérend Collins, il a agressé Maï Lan pour son "manque de pudeur".
 Alvin Judd, des . Membre de la secte du révérend Collins, il a agressé Maï Lan pour son "manque de pudeur".
 Monsieur Zhou, de  (?). Passager clandestin.
 Lorna White

Personnages du cycle Survivants 

Les personnages terriens de ce cycle sont les seuls survivants d'une expédition en provenance de la Terre à destination d'Aldébaran. Lorsque le récit commence, ils sont tous âgés de 12 à 19 ans.

 Manon Servoz, française, héroïne du cycle survivants. Issue d'une famille de terroriste anti-religieux, elle se retrouve de fait chef du groupe de survivants, notamment après avoir sauvé Shirley et Antac. Elle subit le premier saut temporel de 6 ans. Elle reçoit une pilule de la Mantrisse à la fin de l'épisode 4. Dans le premier album du cycle "retour sur Aldébaran" elle est garde du corps de Kim.
 Alex Muniz, brésilien, narrateur du premier album. . Il subit le premier saut temporel de 6 ans. Il reçoit une pilule de la Mantrisse à la fin de l'épisode 4.

 Massimiliano Cassani, italien, surnommé Max. Il subit le premier saut temporel de 6 ans.
 Ilse Meyfarth, allemande. Elle subit le premier saut temporel de 6 ans.
 Djamile et Hakim Nacer, marocains, sœur et frère. Il ne subissent pas le premier saut temporel de 6 ans et coopèrent avec le groupe d'Antac.
 Mel Diggins et Shirley Harris, américains. Ils ont un parcours quelque peu divergent des personnages principaux, notamment il ne subissent pas le premier saut temporel de 6 ans et ne coopèrent pas avec le groupe d'Antac. 
 Cao Liang, chinois. Rapidement porté disparu, il est croisé de nouveau peu de temps avant sa mort par Manon alors qu'il est esclave des hommes-pieuvres.
 Pamela Griffith, américaine, la plus jeune du groupe (12 ans au début du cycle). Elle ne subit pas le premier saut temporel de 6 ans et est élevée par Selkert.
 Goran et Helena Barjic, serbes, frère et sœur, tués au début du cycle.

 Antac, d'une race extraterrestre avancée, il est le commandant d'un groupe naufragé sur la planète lui aussi. Délivré par Manon d'une espèce belliqueuse, il aide ensuite les principaux personnages.
 Selkert, femme de Antac qui sera tuée dans le 4e tome lors d'une attaque de pirates.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Bestiaire des Mondes d'Aldébaran

Les Mondes d'Aldébaran
Mondes d'Aldébaran, Les
Liste en rapport avec la science-fiction
Personnage de science-fiction